Albert Göring (1895–1966) – niemiecki przedsiębiorca, brat Hermanna Göringa, zaciekły antynazista
 Carin Göring (1888–1931) – szwedzka arystokratka, żona Hermanna Göringa
 Carl Göring (1841–1879) – filozof
 Franz Göring (ur. 1984) – niemiecki narciarz
 Heinrich Ernst Göring (1839–1913) – niemiecki prawnik i dyplomata, ojciec Hermanna Göringa
 Hermann Göring (1893–1946) – niemiecki polityk, nazista i zbrodniarz wojenny

Zobacz też 
 Goring